Otto Friedrich (kunstschilder), Oostenrijks kunstschilder (1862–1937)
 Otto Friedrich (journalist), Amerikaans journalist (1929–1995)